Каланчак () — село, относится к Измаильскому району Одесской области Украины. Протекает один из истоков реки Кайраклия.

Население по переписи 2001 года составляло 1208 человек. Почтовый индекс — 68642. Телефонный код — 4841. Занимает площадь 2,25 км². Код КОАТУУ — 5122081301.

История 
В 1945 г. Указом ПВС УССР село Дермендере переименовано в Каланчак.

Население и национальный состав 
По данным переписи населения Украины 2001 года распределение населения по родному языку было следующим (в % от общей численности населения):

По Каланчакскому сельскому совету: украинский — 2,10 %; русский — 20,10 %; болгарский — 77,39 %; молдавский — 0,34 %.

По селу Каланчак: украинский — 2,48 %; русский — 22,43 %; болгарский — 74,83 %; молдавский — 0,17 %.

По селу Новокаланчак: украинский — 0,38 %; русский — 9,43 %; болгарский — 89,06 %; молдавский — 1,13 %.

Ссылки 
 Каланчак на сайте Верховной рады Украины

Примечания